Агдай () — топоним в России якутского происхождения.

 Агдай — река, левый приток р. Селеннях, координаты 67°48'	139°54'.
 Агдай — река, равый приток р. Соболох-Маян, координаты 67°10'	124°28'п.
 Агдай — озеро, между р. Чачыгыныар и р. Табалах, координаты 67°26'	136°30'.
 Агдай — урочище, в правобережье р. Дягарын, координаты 70°50'	132°01'.
 Агдай — река, левый приток р. Сечан, координаты 68°02'	139°46'.

Примечания